Lisboa – endonimo portoghese di Lisbona
 Lisboa-Aeroporto – stazione della metropolitana di Lisbona
 Lisboa Oriente – stazione ferroviaria di Lisbona
 Lisboa – album dal vivo dei Madredeus del 1992

Pagine correlate 
Lisbona (disambigua)
Lisbon